Il nome Yichun individua due città cinesi:

 Yichun (伊春) nella provincia di Heilongjiang
 Yichun (宜春) nella provincia di Jiangxi